Таскате има више значења:

 Таскате (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таскате (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику